Ohaba () se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Ohaba, Alba (, ), reședința comunei cu același nume
 Ohaba, Brașov ()
 Ohaba-Mâtnic, Caraș-Severin ()
 Ohaba, Dolj
 Ohaba, Gorj
 Ohaba-Jiu, Gorj
 Ohaba, Hunedoara ()
 Ohaba de sub Piatră, Hunedoara ()
 Ohaba-Ponor, Hunedoara ()
 Ohaba-Sibișel, Hunedoara ()
 Ohaba Streiului, Hunedoara ()
 Ohaba, Mehedinți
 Ohaba-Forgaci, Timiș ()
 Ohaba Lungă, Timiș (, ), reședința comunei cu același nume
 Ohaba Română, Timiș ()

 Stâncești-Ohaba, Hunedoara ()

Toponime românești